Mosteiros kan syfta på följande platser:

Kap Verde 

 Concelho dos Mosteiros, kommun,

Portugal 

 Mosteiros (freguesia i Portalegre), Arronches, 
 Mosteiros (freguesia i Azorerna), Ponta Delgada, 

Robotskapade Kap Verdeförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar